Deutscher Heimatbund bezeichnet

* Deutscher Heimatbund, historischer Name des Bundes Heimat und Umwelt in Deutschland zwischen 1937 und 1998
 Deutscher Heimat-Bund, prodeutsches Parteienbündnis während der Abstimmung über das Saarstatut 1955
 Deutscher Heimatbund Posener Flüchtlinge, Vorgängerorganisation des Deutschen Ostbunds